Huliwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie biłohirskim
 Huliwci – osiedle na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie kalinowskim